Sziklatemplom, Jeruzsálem
 Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom (Gellért-hegyi sziklakápolna), Budapest 
 Sziklatemplomok az örmény Geghard kolostorban
 Csota Kailásza sziklatemplom, indiai sziklatemplom Aurangábád mellett
 Kappadókiai sziklatemplomok, a Göreme Nemzeti Park része, Törökország
 Ivanovói sziklatemplomok, Bulgária
 Ezer Buddha barlangtemplomok (Mokao-barlangok), Kína Kanszu tartományában
 Tacu sziklatemplomai (Dazu sziklatemplomai), Kína, Csungking
 Lalibela sziklatemplomai, Etiópia
 Abu Szimbel-i templomok, az egyiptomi Nasszer-tó mellett
 Petra kolostora (ed-Dejr), romváros Jordániában, egyes feltételezések szerint az épület templomként szolgált

Lásd még 
 Sziklakápolna (egyértelműsítő lap)